Malpique steht für:

 Punta Malpique, Tauchgebiet und Gedenkstätte bei der Südspitze von La Palma
 Malpique (Santarém), Ort in Portugal im Distrikt Santarém
 Malpique (Castelo Branco), Ort in Portugal im Distrikt Castelo Branco
 Ribeira de Malpique, Fluss in Portugal
 Manuel da Cruz Malpique (1902–1992), portugiesischer Schriftsteller